Het 28ste wereldkampioenschap handbal voor mannen vond plaats in Polen en Zweden van 11 januari 2023 tot en met 29 januari 2023. Er deden 32 teams mee aan het toernooi. Titelverdediger Denemarken won het toernooi voor de derde opeenvolgende keer door Frankrijk in de finale met 34–29 te verslaan. De strijd om de derde plaats werd door Spanje gewonnen, dat met 39–36 te sterk was voor Zweden.

Gekwalificeerde teams

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Presidents Cup

Groep I

Groep II

Wedstrijd om 31e plaats

Wedstrijd om 29e plaats

Wedstrijd om 27e plaats

Wedstrijd om 25e plaats

Hoofdronde 
De punten die in de groepsfase zijn behaald tegen teams die ook doorgaan naar de hoofdronde worden meegenomen.

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Eindfase

Schema

Kwartfinales

Halve finales om plaatsen 5 t/m 8

Halve finales

Wedstrijd om 7e plaats

Wedstrijd om 5e plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Externe links
Officiële website
IHF website

Referenties

Handbal in 2023
Handbal in Zweden
Handbal in Polen
2023